Tynset (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Tynset (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente